В 1974 году чемпионат мира по борьбе проходил раздельно: соревнования по греко-римской борьбе проходили в Катовице (Польша) 10-13 октября, а по вольной борьбе — в Стамбуле (Турция) 29 августа — 1 сентября. Чемпионат проходил только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database
 FILA Wrestling Database

1974
Сентябрь 1974 года
Международные спортивные соревнования в Катовице
Международные соревнования по борьбе в Польше
Международные соревнования по борьбе в Турции
Чемпионаты мира в Турции
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Октябрь 1974 года
Спорт в Турции в 1974 году